Пупышево:

 Пупышево — деревня в Вологодской области.
 Пупышево — деревня в Ленинградской области.
 Пупышево — железнодорожная станция в Ленинградской области.
 Пупышево — садоводческий массив в Ленинградской области.
 Пу́пышево — исчезнувшая деревня в Пробужденском сельском поселении Старорусского района Новгородской области.